Bittel ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Bittel (* 1946), rumänische Schriftstellerin und Literaturkritikerin
 Heinz Bittel (1910–1980), deutscher Physiker

 Karl Heinz Bittel (* 1947), deutscher Verlagslektor und Autor
 Kurt Bittel (1907–1991), deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Bittl
 Bittle